Niemcy:
 Köln-Kalk – dzielnica Kolonii
 Köln-Kalk – okręg administracyjny Kolonii

Zobacz też:
 Kalk